H2b – istone
 H2b – strada principale svizzera